Uber – amerykańskie przedsiębiorstwo, z siedzibą w San Francisco
Uber Eats
 Uber Cup – drużynowe mistrzostwa kobiet w badmintonie

Osoby
 Alexander Uber (1783–1824) – niemiecki kompozytor
 Alwin Uber (1884–?) – niemiecki polityk (NSDAP)
 Friedrich Christian Hermann Uber (1781–1822) – niemiecki kompozytor